Argentína
San Luis, San Luis tartomány fővárosa

 Kuba
San Luis, település Santiago de Cuba tartományban

 Mexikó
San Luis, Tijuana községhez tartozó település

 USA
San Luis, település Colorado államban